Чёрные земли:
 Чёрные земли — земельные наделы черносошных крестьян и тяглого городского населения в России XIV—XVII веков.
 Чёрные земли — часть Прикаспийской низменности.
 Чёрные земли — биосферный заповедник в Республике Калмыкия.